LI eller Li kan syfta på:

LI
 LI – talet 51 med romerska siffror
 LI – landskod för Liechtenstein

Li
 Li (namn) – ett namn som är mycket vanligt i Kina
 Li (längdenhet) – en traditionell kinesisk längdenhet
 Li (folkslag) – ett folkslag i Kina
 Li (musikalbum) – album från 1985 av Li Berg
 Li (mytologiskt väsen) – ett väsen som skapar ordning i kinesisk mytologi
 Li gravfält –  ett gravfält från yngre järnåldern i Fjärås socken, Kungsbacka kommun
 Li – kemiska tecknet för litium
 .li – nationell toppdomän för Liechtenstein
 Li (Neokonfucianism) – en del av den kinesiska filosofin Neokonfucianismen

Geografi

Kina
 Li, Baoding – ett härad i Hebei-provinsen
 Li, Longnan – ett härad i Gansu-provinsen
 Li, Changde – ett härad i Hunan-provinsen
 Li, Ngawa – ett härad i Sichuan-provinsen

Norge 

 Li (ort), Hordaland fylke, Fjell,

Sverige 
 Li gravfält

WP:Projekt Kina
Robotskapade Norgeförgreningar